Numidotherium — це вимерлий рід ранніх хоботних, відкритий у 1984 році, який жив у середньому еоцені Північної Африки приблизно 46 мільйонів років тому. Numidotherium був приблизно 90–100 см заввишки в плечах і важив ≈ 250–300 кг.

Типовий вид, N. koholense, відомий з майже повного скелета з місця Ель-Кохол, південний Алжир, що датується періодом раннього/середнього еоцену. Тварина мала розмір і вигляд сучасного тапіра. На вигляд він був стрункішим ніж слон, його найближчий сучасний родич<ref name="mahdoubietal1986" /.

Numidotherium savagei, названий Court (1995) за матеріалом з пізнього еоцену в Дор-ель-Тальха, Лівія, був переназначений до власного роду Arcanotherium<ref name="court1995"/<ref name= "delmer2009" /.

Палеобіологія 
Будова носової кістки з подовженими зовнішніми носовими порожнинами дозволяє припустити наявність у нумідотерія короткого хоботка<ref name="Shoshanietal1996"/. Ранні хоботні зазвичай асоціюються з напівводним способом життя, як це доведено в близькоспоріднених Barytherium і Moeritherium. Зрощені кістки передпліччя підтверджують цю точку зору, але плантиградна будова передньої частини стопи демонструє пристосування до наземного пересування, так само як низьке розташування очей говорить проти напівводного способу життя. Корінні зуби з низькою коронкою з типовими, чітко сформованими лофодонтичними жувальними поверхнями вказують на спеціалізацію на відносно м'якій рослинності, яка повинна включати переважно листя, плоди та гілки. Волокнисту їжу, ймовірно, шукали на кущах на висоті голови або трохи вище, характерні сліди подрібнення на передніх премолярах свідчать про те, що тварини затиснули їх у роті та відірвали бічними рухами голови. Ізотопний аналіз зубів підтверджує припущення про наземний спосіб життя. У випадку Numidotherium порівняно з Barytherium або Moeritherium це призвело до більших коливань співвідношень ізотопу кисню O18, які в двох останніх є значно більш збалансованими через їхній напівводний спосіб життя. Можливо, пристосування до життя в напівводному середовищі відбувалося кілька разів у хоботних, у зв’язку з чим залишається без відповіді питання про те, чи дійсно хоботні, включаючи сучасних слонів, походять від деяких предків, що мешкають у воді<ref name="mahdoubietal2014"/.

Примітки 

Роди ссавців
Хоботні